Stüver ist der Name von

 Friedrich Wilhelm Stüver (1799–1840), auch: Friedrich Wilhelm Strüver, Maler und Zeichenlehrer im Schaumburger Land

Stüver steht für

 Stüver, Abkürzung: stbr., deutsche Münze, siehe Stüber